

Toponyme 

 Førde, kommune de Norvège.
 Førde, ville, siège administratif de cette kommune.

Voir aussi